Servisch handbalteam junioren (mannen)
 Servisch handbalteam junioren (vrouwen)